La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 1997-1998 è stata la 2ª edizione della coppa nazionale d'Italia della serie cadetta e si è svolta dal 22 ottobre 1997 al 26 febbraio 1998. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Vicenza Volley.

Regolamento
Al torneo hanno partecipato le sedici squadre che hanno preso parte alla Serie A2 1997-98, disputando, con gare di andata e ritorno, ottavi di finale e quarti di finale, seguita poi dalla Final Four con semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1997
Pallavolo nel 1998
 1997-1998